Das Einzel des Modernen Fünfkampfs der Männer bei den Olympischen Spielen 1956 wurde vom 23. bis 28. November ausgetragen.

Wettkampfformat 
Der Moderne Fünfkampf bestand aus fünf Disziplinen. Erstmals wurden die Punkte bei olympischen Wettbewerben nicht mehr durch die Addition der Platzziffern ermittelt, sondern mittels einer zwei Jahre zuvor eingeführten Punktwertung. Diese ging von einem Richtwert von 1000 Punkten in jeder Einzeldisziplin aus, bevorzugte aber starke Läufer. Der Athlet mit den meisten Punkten nach allen fünf Disziplinen wurde Olympiasieger. Alle Resultate wurden zudem in eine Mannschaftswertung aufgenommen, wo nochmals separat Medaillen vergeben wurden.

Die fünf Disziplinen waren:

 Geländeritt: Ein 5000 m langer Kurs musste innerhalb von 10 Minuten absolviert werden. Jeder Athlet startete mit 1000 Punkten. Für jede Sekunde die überschritten wurde, gab es 2,5 Punkte Abzug. Auch für Abwürfe von Hindernissen wurden Minuspunkte berechnet. Bei gleicher Punktzahl entschied die Zeit.
 Fechten: Es wurde mit dem Degen im Jeder-gegen-jeden-Modus gefochten. Sieger war derjenige, der den ersten Treffer setzte. Für 26 Siege wurden 1000 Punkte als Richtwert vergeben. Jeder Sieg mehr oder weniger wurden 37 Punkte addiert respektive subtrahiert.
 Pistolenschießen: Jeder Schütze gab 20 Schüsse mit der Schnellfeuerpistole ab und konnte pro Schuss maximal 10 Ringe erzielen. Eine Anzahl von 195 Ringen ergab 1000 Punkte. Bei jedem Ring mehr oder weniger wurden 20 Punkte addiert respektive subtrahiert.
 Schwimmen: Geschwommen wurde über 300 Meter in der Freistiltechnik. Die Richtzeit betrug 4 Minuten, für die 1000 Punkte berechnet wurden. Bei jeder Sekunde mehr oder weniger wurden 5 Punkte addiert respektive subtrahiert.
 Crosslauf: Den Abschluss bildete ein Crosslauf über 4000 m. Die Richtzeit betrug 15 Minuten, für die 1000 Punkte berechnet wurden. Bei jeder Sekunde mehr oder weniger wurden 3 Punkte addiert respektive subtrahiert.

Zeitplan

Ergebnisse

Weblinks 

 

Einzel